Hrvatsko vaterpolsko prvenstvo za sezonu 2003./04. je osvojio VK Jug iz Dubrovnika.

 Natjecateljski sustav prvenstva 
U prvenstvu je sudjelovalo 10 klubova, a samo prvenstvo se odvijalo kroz više dijelova:
 1. dio prvenstva - 2 grupe po pet momčadi (svaka sa svakom, 10 kola, osam utakmica po momčadi), prve tri iz svake grupe idu u Superligu, posljednje dviuje u Ligu za ostanak 2. dio prvenstva - Superliga i Liga za ostanak - u superligi je 6 momčadi koje međusobno igraju 10 utakmica, u Ligi za ostanak 4 momčadi koje međusobno odigraju po tri utakmice
 3. dio prvenstva - prve četiri momčadi iz Superlige razigravaju kup-sustavom za prvaka, a 5. i 6. momčad iz Superlige te momčadi iz Lige za ostanak razigravaju za plasman od 5. do 10. mjesta.

1. dio prvenstva

2. dio prvenstva

3. dio prvenstva

Doigravanje za prvaka

Doigravanje za 5. – 10. mjesta

Izvori 
 hrt.hr, ljestvice i rezultati prvog dijela sezone
 hrt.hr, ljestvice i rezultati drugog dijela sezone
 hrt.hr, rezultati trećeg dijela prvenstva

Poveznice 
 3. HVL 2004.
 Hrvatski vaterpolski kup 2003.

2003/04